Джон Шеридан може да се отнася за:

 Джон Шеридан (Вавилон 5), герой от научно-фантастичния сериал „Вавилон 5“;
 Джон Е. Шеридан (1902-1987), американски политик;
 Джон Е. Шеридан (илюстратор) (1880-1948), американски илюстратор;
 Джон Шеридан (джаз) (р. 1946), американски джаз пианист;
 Джон Шеридан (футболист) (р. 1964), английски футболист, играл в националния отбор на Република Ирландия (1988–1995)